Jumpstyle je žánr elektronické hudby a moderní tanec oblíbený hlavně mezi mladými lidmi soustředěný převážně v Evropě, konkrétně v Holandsku, Belgii, Německu, Polsku, Irsku, severní Francii a v neposlední řadě také v České republice. Jumpstylová hudba a tanec vznikly v 90. letech v Belgii pod názvem Jump, název Jumpstyle získaly v roce 2003 v Nizozemsku.

Tanec 

Tanec vznikl okolo roku 1997 v Belgii. Ze zemí Beneluxu se postupně, také pomocí vyhledávacích serverů a serveru YouTube začal šířit do celé Evropy, nicméně tanečníky můžeme najít i v Jižní a Severní Americe, nebo v Asii. V Evropě je Jumpstyle nejrozsáhlejší v Polsku, Rusku a Francii, nicméně známější tanečníky mají i země jako Dánsko nebo Maďarsko. Jumpstyle se samozřejmě udržel i v Belgii a Holandsku, i když zde se tento tanec vyskytuje zřídka. Tanec se tancuje na hudbu Jumpstyle, Hardstyle, někteří zkoušejí i Happy Hardcore. Základní rychlost pro tento tanec se pohybuje mezi 140 - 150 BPM. Lidé, kteří provozují tento tanec, se přezdívají „Jumpeři“. Tanec je také nazýván Jumpen (anglické slovo Jump + německá a holandská přípona -en), což znamená „skákání“ nebo „skákat“. V tanci by se měl dodržovat rytmus, v opačném případě tanec ve většině případů ztrácí smysl.

Styly Jumpstyle 
 OldSchool – Tímto stylem začíná skoro každý, kdo se k tanci Jumpstyle dostane. Je to nejjednodušší styl, který zvládne opravdu každý. OldSchool má 5 základních kroků (basis).
 HardJump – O něco náročnější styl než OldSchool, přesto patří k těm lehčím. HardJump základ (stamp) se používá i v jiných jumpstylových stylech, však triky jsou o něco náročnější.
 SideJump – Styl, který vychází ze stylu HardJump. Používá stejný základ, často se zde používá trik „Wheel“. Velmi oblíbený styl v Rusku.
 FreeStyle – Kombinace velkého množství triků, vytlačuje použití hardjumpového základu. Styl podobný OwnStyle, velmi oblíbený v Německu a také v Rusku.
 OwnStyle – Styl, který vznikl v letech 2007-2008 v Polsku víceméně spojením stylů SideJumpu a TekStyle. Tento styl je možná nejtěžší z celého tance. Předpokladem jsou spiny, větší rychlost tancování a kombinace triků za sebou. HardJump stamp zde příliš neuvidíte.
 StarStyle – Styl, který byl oblíbený v Holandsku, obzvlášť v roce 2007. Tento styl nemá žádný předepsaný základ, tancuje se čelně, proto byl složitější než HardJump, který se tancuje z boku. Holandsko bohužel skoro přestalo skákat a tak je dnes StarStyle tzv. „mrtvým stylem“.
 TekStyle (Complex style) – Styl, který se vyvinul ze StarStyle. Opět nemá žádné základní kroky, vše je založeno na tricích, synchronizaci, technice a dovednosti nohou. Hodně se pracuje také s rukama. V tomto stylu se může v podstatě dělat cokoliv, je velmi složitý.

Jumpstylové ligy 
Existují různé verze jumpstylových soutěží po celém světě. Mezi nejrozsáhlejší patří jumpstylové internetové ligy, ve kterých se soutěžící zaregistruje a dle pokynů nahraje své soutěžní video, v mnoha případech na portál YouTube. Porota následně video ohodnotí a dle hodnocení soutěžící postoupí, popř. nepostoupí.

Hudba 

Vznik hudby je připisován datu 27. dubna 1996 v Belgii. Jumpstyle je příbuzný Trance se vztahem k Dance a Hardstyle, ale má také blízký vztah k Nustyle Gabber. Vyznačuje se agresivnějšími pravidelnými basy. Melodie je přesně zakomponovaná do rytmu. Základní tempo se pohybuje okolo 130–145 BPM.

DJ's a producenti 
 Frontliner
 Headhunterz
 Starsplash
 DJ Coone
 Zatox
 Satellite Bass
 Italobrothers
 Noisecontrollers
 Wasted Penguinz
 Qaty
 Mishan D
 Scooter
 Kodex
 Audiofreq
 Coldplay
 Bioweapon

Oficiální prezentace Jump4.cz 

Server Jump4.cz byl spuštěn 16. listopadu 2008, kdy sloužil jako webová stránka pro chomutovský jumpstylový tým Jump4cz. Koncem roku 2009, kdy ukončil svou činnost server Jumpstyle.cz, se stal oficiální prezentací pro tanec Jumpstyle v České republice. Od té doby si lidé okolo Jump4.cz připsali na účet další projekty jako Czech Jumpstyle Awards, The Republic Of Jumpstyle, Czech Jumpstyle International League a další. Na serveru lze také nalézt komunitní fórum, novinky, jumpstylové tutoriály a další.

 České oficiální stránky věnované tanci Jumpstyle
 Jumpstylové projekty Jump4.cz

 
Tance